.asec è l'estensione di un file ASEC (criptato sicuro Android). Questa estensione di file è specificamente associata al sistema operativo Android di Google. È stato introdotto per la prima volta con Android 2.2 (nome in codice Froyo) nel maggio 2010.

Lo scopo del formato ASEC è impedire che le applicazioni esistenti vengano modificate o danneggiate da altri programmi. Le applicazioni spostate su una scheda SD utilizzano un'estensione ASEC. Questi file possono quindi essere trovati nella cartella .android_secure sulla scheda SD. Se un'applicazione deve essere spostata dalla memoria esterna alla memoria locale del dispositivo, il file viene decrittografato dal formato di file ASEC a un formato di file APK (pacchetto Android) di base.

Note 

Software per Android
Formati di file
Android